Emanuel Zammit (1956. június 24.) máltai nemzetközi labdarúgó-játékvezető, partbíró.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2001-ben vonult vissza.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1.

Máltai Kupa

Nemzetközi játékvezetés 
A Máltai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1992-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást játékvezetőként és partbíróként. Jelentősebb labdarúgó sporteseményen a FIFA/UEFA JB partbíróként foglalkoztatta. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2001-ben a FIFA 45 éves korhatárának elérésével búcsúzott.

Világbajnokság 
1997-ben Egyiptomban rendezték az U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol partbíróként 5 mérkőzésen, közte a döntőn szolgálhatott asszisztensként.

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta, ahol három csoporttalálkozón foglalkoztatták.

Európa-bajnokság 
Ciprusson rendezték az 1998-as U18-as labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol a FIFA JB hivatalnokként alkalmazta.

Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Belgiumba és Hollandiába a XI., a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB kizárólag asszisztensként foglalkoztatta. Három mérkőzésen működhetett.

Sportvezetőként 
Aktív pályafutását befejezve a máltai partbírók, asszisztensek oktatásával foglalkozik, nemzeti játékvezető ellenőr.

Források 

Máltai labdarúgó-játékvezetők
1956-ban született személyek
Élő személyek